Соревнования в спринте по велоспорту среди мужчин на летних Олимпийских играх 2012 прошли с 4 по 6 августа. Приняли участие 17 спортсменов из 17 стран.

Призёры

Соревнование

Квалификация

Первый раунд

Перезаезды

Второй раунд

Перезаезды

За 9-12-е места

Четвертьфинал

За 5-8-е места

Полуфинал

За 3-е место

Финал

Ссылки 
 Результаты соревнований на сайте МОК

Велоспорт на летних Олимпийских играх 2012